Juhel I de Mayenne
 Juhel II de Mayenne,  seigneur de Mayenne, de Gorron et d'Ambrières (1110-1161)
 Juhel III de Mayenne, sire de Mayenne (1168-1220)